MLR steht für:
 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
 Monodisperse Latex Reactor, wissenschaftliches Experiment der Space-Shuttle-Mission STS-6
 Multichannel linear Recording, deutsch „lineare Mehrkanalaufzeichnung“
 Multinomiale logistische Regression, eine Art der Regressionsanalyse
 Marburg Law Review, eine juristische Fachzeitschrift
 Minenleg- und Räumschiff
 Multiple Rocket Launcher (dt.: Mehrfach-Raketenwerfer)
 Metro Light Rail  (heute Sydney Light Rail), siehe Stadtbahn Sydney
 Mihin Lanka (ICAO-Code), sri-lankische Fluggesellschaft
 Millicent Airport (IATA-Code), Flugplatz von Millicent (South Australia), Wattle Range Council, South Australia
 München-Laim Rangierbahnhof (DS100-Code), siehe Bahnhof München-Laim
 Major League Rugby, eine nordamerikanische Rugby-Union-Profiliga
 MLR System GmbH, ein Hersteller von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) aus Ludwigsburg, Baden-Württemberg

mlr steht für:
 Vame (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache im Nordkamerun

MLR